Kehrer est un patronyme germanique porté notamment par :

 Ferdinand Kehrer (1837-1914), gynécologue allemand, pionnier de la césarienne moderne ;
 Jürgen Kehrer (1954-), écrivain allemand, auteur de romans policiers ;
 Rudolf Kehrer (1923-2013), pianiste classique et pédagogue russe allemand ;
 Thilo Kehrer (1996-), footballeur allemand.

Patronyme germanique